Podzemka může být:
 Podzemka (film) – francouzský film z roku 1985
 metro – podzemní kolejový prostředek městské hromadné dopravy
 holubinka černající – druh houby z rodu holubinek

Externí odkazy